Шутов — російське прізвище, утворене від прізвиська Шут («Блазень»).
 Шутов Євген Юхимович — російський актор. Народний артист Росії (1980).
 Шутов Ілля Якимович — юрист, учасник Установчого з'їзду Народного Руху України.
 Шутов Олег В'ячеславович — український футболіст.
 Шутов Олексій Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Шутов Петро Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Шутов Петро Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Шутов Семен Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Шутов Степан Федорович — двічі Герой Радянського Союзу.

 Шутова Лівія Василівна (. 1925) — радянська театральна актриса.

Див. також 
 Шут